Pastor - aquele que cuida de rebanhos
 Pastor (religião) - clérigo protestante
 Mate Pastor - jogada de xadrez
 Cão pastor

Pessoas
 Artur Pastor, um fotógrafo português
 Francisco Pastor, afamado gravador espanhol
 Pastor Maldonado, um automobilista venezuelano

Localidades

Pastores (Castela e Leão)

Pastores (Sacatepéquez)

Samuel Pastor (distrito)

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos